Philipp Wüst, né le  à Langnau im Emmental, est un joueur suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste d’attaquant dans le championnat de Suisse de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002 || SC Langnau U20 || Juniors Élites || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2002-2003 || SC Langnau U20 || Juniors Élites || 17 || 0 || 4 || 4 || 6 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2003-2004 || SC Langnau U20 || Juniors Élites ||20 || 8 || 2 || 10 || 30 ||  ||  ||  ||  ||  
|-
| 2005-2006 || SC Langnau || LNA ||2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2005-2006 || HC Viège || LNB || 38 || 7 || 5 || 12 || 16 || 7 || 2 || 1 || 3 || 2 
|-
| 2006-2007 || HC Viège || LNB || 44 || 17 || 9 || 26 || 24 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2007-2008 || HC Viège || LNB || 48 || 27 || 14 || 41 || 22 || 7 || 1 || 1 || 2 || 8 
|-
| 2008-2009 || HC Sierre || LNB || 44 || 15 || 11 || 26 || 28 || 6 || 1 || 0 || 1 || 2 
|-
| 2009-2010 || HC Sierre || LNB || 35 || 4 || 6 || 10 || 28 || 11 || 2 || 1 || 3 || 4 
|-
| 2010-2011 || HC Olten || LNB || 39 || 25 || 16 || 41 || 58 || 10 || 3 || 2 || 5 || 8 
|-
| 2011-2012 || HC Olten || LNB || 45 || 15 || 16 || 31 || 40 || 5 || 1 || 0 || 1 || 6 
|-
| 2011-2012 || SC Langnau || LNA ||2 || 1 || 0 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2012-2013 || HC Olten || LNB || 50 || 12 || 17 || 29 || 22 || 17 || 4 || 4 || 8 || 8 
|-
| 2013-2014 || HC Olten || LNB || 44 || 14 || 5 || 19 || 10 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 
|-
| 2014-2015 || HC Olten || LNB || 48 || 15 || 10 || 25 || 24 || 16 || 2 || 3 || 5 || 4 
|-
| 2014-2015 || HC Fribourg-Gottéron  || LNA || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| 2015-2016 || HC Olten || LNB || 45 || 11 || 14 || 25 || 10 || 13 || 3 || 3 || 6 || 10
|-
| 2016-2017 || HC Olten || LNB || 48 || 17 || 22 || 39 || 12 || 5 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2017-2018 || HC Ajoie || LNB || 45 || 7 || 10 || 17 || 34 || 11 || 1 || 1 || 2 || 10
|-
| 2018-2019 || HC Ajoie || LNB || 40 || 3 || 8 || 11 || 14 || 7 || 0 || 3 || 3 || 0

| 613 || 189 || 163 || 352 || 342 || 117 || 22 || 19 || 41 || 66

Notes et références 

Naissance en janvier 1986
Naissance à Langnau im Emmental
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Olten
Joueur du HC Sierre
Joueur du HC Viège
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Ajoie